SMS Friedrich Carl ist der Name folgender Schiffe:

* SMS Friedrich Carl (1867), Panzerfregatte der Marine des Norddeutschen Bundes und später der Kaiserlichen Marine
 SMS Friedrich Carl (1902), Großer Kreuzer der Kaiserlichen Marine